Gmina Walnut (hrabstwo Adair, Iowa)
 Gmina Walnut (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Walnut (hrabstwo Dallas)